Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Chanticleer :
  était un brick-sloop de 10 canons de la classe Cherokee lancé en 1808. Il a été utilisé comme navire d'expédition scientifique à partir de 1828 ;
  était un sloop à hélice en bois de classe Camelion lancé en 1861 et vendu en 1878.
  était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1942. Il a été irrémédiablement endommagé en 1943 par une torpille de lU-515, et a ensuite été rebaptisé Lusitania II et utilisé comme navire de base, avant d'être démantelé en 1945.

Chanticleer